Modla může znamenat:
 Modla – předmět náboženského uctívání, zobrazení boha
 Modla (Chřiby) – vrch v pohoří Chřiby
 Modla (potok) – přítok Labe v okrese Litoměřice
 Modla (oslovení) - hanlivé oslovování pobožného člověka
 Modła – název více vesnic v Polsku

Rozcestníky - místopisné jméno